Miejscowości w USA:
 New Milford – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Litchfield
 New Milford – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Bergen
 New Milford – wieś w stanie Illinois, hrabstwie Winnebago
 New Milford – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Susquehanna
Gminy w USA:
 New Milford (ang. New Milford Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Litchfield
 New Milford (ang. New Milford Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Susquehanna